Радикалом Джекобсона кольца  называется пересечение всех его максимальных правых идеалов. Он также допускает следующее описание: всякий элемент  принадлежит радикалу Джекобсона тогда и только тогда, когда элемент  обратим в  для всех . Предложен Н. Джекобсоном в 1945 году.

В кольце  радикал Джекобсона совпадает с нильрадикалом.

Примечания

Литература 
 Атья М., Макдональд И. Введение в коммутативную алгебру — :, Мир, 1972.
 Ламбек И. Кольца и модули — :, Мир, 1971.

Теория колец